Svatopluk I (+894), hertog, later koning van Moravië (870-894)
 Svatopluk II (+899), Moravisch prins
 Svatopluk van Bohemen (+1109), hertog van Moravië-Olomouc (1089-1109) en Bohemen (1107-1109)